Vampier (mythisch wezen), een bloedzuigend mythisch wezen
Vampiervleermuizen, een onderfamilie van vleermuizen

Zie ook 
 Vampire (doorverwijspagina)